While You Were Sleeping (Mientras dormías) puede referirse a:
 While You Were Sleeping (Elementary), un episodio de la serie norteamericana "Elementary";
 While You Were Sleeping (Primaria), un episodio de TV;
 While You Were Sleeping (álbum), un álbum recopilatorio de la cantante de rap canadiense Clasificados;
 While You Were Sleeping (película), una película de 1995;
 While You Were Sleeping (Sonic Boom Six), un sencillo de Sonic Boom Six;
 While You Were Sleeping (serie de televisión), Corea del Sur, TV-series.